Clypeobarbus és un gènere de peixos pertanyent a la família dels ciprínids i a l'ordre dels cipriniformes.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Es troba a Àfrica (Burkina Faso, el Txad, el Camerun, Costa d'Ivori, Ghana, Mali, el Níger, Nigèria, la República Centreafricana, la República del Congo i la República Democràtica del Congo -com ara, Katanga-): la majoria de les seues espècies pertanyen a la conca del riu Congo, tret de Clypeobarbus pleuropholis (a la conca del llac Txad), Clypeobarbus bellcrossi (al riu Zambezi) i Clypeobarbus hypsolepis (als rius Níger -incloent-hi el delta-, Volta i Bandama).

Cladograma

Estat de conservació 
Clypeobarbus bomokandi, Clypeobarbus congicus, Clypeobarbus pleuropholis, Clypeobarbus pseudognathodon i Clypeobarbus schoutedeni apareixen a la Llista Vermella de la UICN a causa de la sobrepesca amb destinació al consum humà.

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1997. Registres de peixos dins de la base de dades de la Secció de Vertebrats del Museu Reial de l'Àfrica Central. MRAC, Tervuren, Bèlgica.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Col·lecció ictiològica del Museu Zoològic d'Hamburg (Zoologisches Museum Hamburg). Divisió d'Ictiologia i Herpetologia. Museu Zoològic d'Hamburg (ZMH).
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio.
 Baensch, H. A. i R. Riehl, 1995. Aquarien Atlas. Band 4. Mergus Verlag GmbH, Verlag für Natur- und Heimtierkunde, Melle, Alemanya. 864 p. Pàg. 170.
 Hanel, L. i J. Novák, 2002. Ceské názvy zivocichu V. Ryby a ryboviti obratlovci (Pisces) 3., maloústí (Gonorhynchiformes) - máloostní (Cypriniformes). Národní muzeum (zoologické oddelení), Praga.
 Jubb, R. A., 1967. Freshwater fishes of Southern Africa. A. A. Balkema, Ciutat del Cap. 248 p.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
 Riede, K., 2004. Global register of migratory species - from global to regional scales. Final Report of the R&D-Projekt 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Alemanya. 329 p.
 Robins, C. R., R. M. Bailey, C. E. Bond, J. R. Brooker, E. A. Lachner, R. N. Lea i W. B. Scott, 1991. World fishes important to North Americans. Exclusive of species from the continental waters of the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (21): 243 p. Pàg. 38.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan. 1028 pàgines.